Edmond Mendras (1882-1964) ;
 Henri Mendras (1927-2003), fils du précédent ;
 Marie Mendras (1957), fille du précédent.